Acrocercops — рід метеликів родини Молі-строкатки (Gracillariidae).

Види 

 Acrocercops acanthidias Meyrick, 1934
 Acrocercops achnodes Meyrick, 1915
 Acrocercops aeglophanes (Turner, 1913)
 Acrocercops aellomacha (Meyrick, 1880)
 Acrocercops aeolellum (Meyrick, 1880)
 Acrocercops aethalota (Meyrick, 1880)
 Acrocercops affinis Braun, 1918
 Acrocercops albida Turner, 1947
 Acrocercops albidorsella Bradley, 1957
 Acrocercops albinatella (Chambers, 1872)
 Acrocercops albofasciella Yazaki, 1926
 Acrocercops albomaculella (Turner, 1894)
 Acrocercops albomarginatum (Walsingham, 1897)
 Acrocercops allactopa Meyrick, 1916
 Acrocercops alysidota (Meyrick, 1880)
 Acrocercops amethystopa Meyrick, 1916
 Acrocercops amurensis Kuznetzov, 1960
 Acrocercops angelica Meyrick, 1919
 Acrocercops anthogramma Meyrick, 1921
 Acrocercops anthracuris Meyrick, 1926
 Acrocercops antigrapha Turner, 1926
 Acrocercops antimima Turner, 1940
 Acrocercops apicella Bradley, 1957
 Acrocercops apicepunctella (Walsingham, 1891)
 Acrocercops apoblepta Turner, 1913
 Acrocercops arbutella Braun, 1925
 Acrocercops archepolis (Meyrick, 1907)
 Acrocercops argentigera Diakonoff, 1955
 Acrocercops argocosma Meyrick, 1915
 Acrocercops argodesma Meyrick, 1936
 Acrocercops argyraspis Meyrick, 1908
 Acrocercops argyrodesma (Meyrick, 1883)
 Acrocercops argyrosema Turner, 1947
 Acrocercops asaphogramma Meyrick, 1920
 Acrocercops astericola (Frey & Boll, 1873)
 Acrocercops astiopa Meyrick, 1930
 Acrocercops attenuatum (Walsingham, 1897)
 Acrocercops auricilla (Stainton, 1859)
 Acrocercops autadelpha (Meyrick, 1880)
 Acrocercops autarithma Meyrick, 1934
 Acrocercops axinophora Turner, 1940
 Acrocercops barringtoniella (van Deventer, 1904)
 Acrocercops bifasciata (Walsingham, 1891)
 Acrocercops bifrenis Meyrick, 1918
 Acrocercops bisinuata Meyrick, 1921
 Acrocercops brachyglypta Meyrick, 1931
 Acrocercops breyeri Bourquin, 1962
 Acrocercops brochogramma Meyrick, 1914
 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Acrocercops caementosa Meyrick, 1915
 Acrocercops caenotheta (Meyrick, 1880)
 Acrocercops calicella (Stainton, 1862)
 Acrocercops calycophthalma Meyrick, 1926
 Acrocercops camptochrysa Meyrick, 1921
 Acrocercops candida Turner, 1947
 Acrocercops castellata Meyrick, 1908
 Acrocercops chalcea Turner, 1926
 Acrocercops chalceopla (Turner, 1913)
 Acrocercops chalinopa Meyrick, 1920
 Acrocercops chalinosema Meyrick, 1936
 Acrocercops charitopis Meyrick, 1915
 Acrocercops chenopa Meyrick, 1932
 Acrocercops cherimoliae Ghesquière, 1940
 Acrocercops chionoplecta (Meyrick, 1883)
 Acrocercops chionosema Turner, 1940
 Acrocercops chloronympha Meyrick, 1921
 Acrocercops chrysargyra Meyrick, 1908
 Acrocercops chrysometra (Meyrick, 1926)
 Acrocercops chrysophila Meyrick, 1937
 Acrocercops chrysophylli Vári, 1961
 Acrocercops chrysoplitis Meyrick, 1937
 Acrocercops cirrhantha Meyrick, 1915
 Acrocercops cissiella Busck, 1934
 Acrocercops citrodora Meyrick, 1914
 Acrocercops clepsinoma Meyrick, 1916
 Acrocercops clinogramma Meyrick, 1930
 Acrocercops clinozona Meyrick, 1920
 Acrocercops clisiopa Meyrick, 1935
 Acrocercops clisiophora Turner, 1940
 Acrocercops clitoriella Busck, [1934]
 Acrocercops clytosema Meyrick, 1920
 Acrocercops cocciferellum (Chrétien, 1910)
 Acrocercops coffeifoliella (Motschulsky, 1859)
 Acrocercops coloptila Meyrick, 1937
 Acrocercops combreticola Vári, 1961
 Acrocercops contorta Meyrick, 1920
 Acrocercops convoluta Meyrick, 1908
 Acrocercops cordiella Busck, 1934
 Acrocercops cornicina Meyrick, 1908
 Acrocercops crotalistis Meyrick, 1915
 Acrocercops crucigera Meyrick, 1920
 Acrocercops crypsigrapha Meyrick, 1930
 Acrocercops crystallopa Meyrick, 1916
 Acrocercops cyanodeta Meyrick, 1918
 Acrocercops cyclogramma Meyrick, 1921
 Acrocercops cylicota Meyrick, 1914
 Acrocercops cyma Bradley, 1957
 Acrocercops cymella Forbes, 1931
 Acrocercops cyphostacta Meyrick, 1921
 Acrocercops defigurata Meyrick, 1928
 Acrocercops delicata Meyrick, 1921
 Acrocercops demotes Walsingham, 1914
 Acrocercops desmochares Meyrick, 1921
 Acrocercops diacentrota Meyrick, 1935
 Acrocercops diatonica Meyrick, 1916
 Acrocercops didymella (Meyrick, 1880)
 Acrocercops diffluella (van Deventer, 1904)
 Acrocercops dinosticha Meyrick, 1936
 Acrocercops diplacopa Meyrick, 1936
 Acrocercops distylii Kumata & Kuroko, 1988
 Acrocercops doloploca Meyrick, 1921
 Acrocercops encentris Meyrick, 1915
 Acrocercops enchlamyda (Turner, 1894)
 Acrocercops ennychodes Meyrick, 1921
 Acrocercops epiclina Meyrick, 1918
 Acrocercops eranista Meyrick, 1918
 Acrocercops erebopa Meyrick, 1936
 Acrocercops erioplaca Meyrick, 1918
 Acrocercops euargyra Meyrick, 1934
 Acrocercops eugeniella (van Deventer, 1904)
 Acrocercops eupetala (Meyrick, 1880)
 Acrocercops eurhythmopa Meyrick, 1934
 Acrocercops euryschema Turner, 1947
 Acrocercops euthycolona Meyrick, 1931
 Acrocercops extenuata Meyrick, 1916
 Acrocercops fasciculata Meyrick, 1915
 Acrocercops ficina Vári, 1961
 Acrocercops fuscapica Bland, 1980
 Acrocercops galeopa Meyrick, 1908
 Acrocercops gemmans Walsingham, 1914
 Acrocercops geologica Meyrick, 1908
 Acrocercops glutella (van Deventer, 1904)
 Acrocercops goniodesma Meyrick, 1934
 Acrocercops gossypii Vári, 1961
 Acrocercops grammatacma Meyrick, 1921
 Acrocercops guttiferella (Viette, 1951)
 Acrocercops habroscia Meyrick, 1921
 Acrocercops hapalarga Meyrick, 1916
 Acrocercops haplocosma Meyrick, 1936
 Acrocercops hapsidota Meyrick, 1915
 Acrocercops hastigera Meyrick, 1915
 Acrocercops hedymopa Turner, 1913
 Acrocercops helicomitra Meyrick, 1924
 Acrocercops helicopa Meyrick, 1919
 Acrocercops hemiglypta Meyrick, 1916
 Acrocercops heptadrachma Diakonoff, 1955
 Acrocercops heterodoxa Meyrick, 1912
 Acrocercops heteroloba Meyrick, 1932
 Acrocercops hexachorda Meyrick, 1914
 Acrocercops hexaclosta Meyrick, 1934
 Acrocercops hierocosma Meyrick, 1912
 Acrocercops hippuris Meyrick, 1915
 Acrocercops homalacta Meyrick, 1927
 Acrocercops hoplocala (Meyrick, 1880)
 Acrocercops hormista Meyrick, 1916
 Acrocercops hyphantica Meyrick, 1912
 Acrocercops imperfecta Gozmány, 1960
 Acrocercops inconspicua Forbes, 1930
 Acrocercops insulariella Opler, 1971
 Acrocercops insulella (Walsingham, 1891)
 Acrocercops ipomoeae Busck, [1934]
 Acrocercops iraniana Triberti, 1990
 Acrocercops irradians Meyrick, 1931
 Acrocercops irrorata (Turner, 1894)
 Acrocercops isodelta Meyrick, 1908
 Acrocercops isotoma Turner, 1940
 Acrocercops karachiella Amsel, 1968
 Acrocercops laciniella (Meyrick, 1880)
 Acrocercops largoplaga Legrand, 1965
 Acrocercops lenticulata Meyrick, 1922
 Acrocercops leptalea (Turner, 1900)
 Acrocercops leucographa Clarke, 1953
 Acrocercops leucomochla Turner, 1926
 Acrocercops leuconota (Zeller, 1877)
 Acrocercops leucophaea Meyrick, 1919
 Acrocercops leucostega (Meyrick, 1932)
 Acrocercops leucotoma Turner, 1913
 Acrocercops lithochalca Meyrick, 1930
 Acrocercops lithogramma Meyrick, 1920
 Acrocercops lophonota Meyrick, 1921
 Acrocercops loxias Meyrick, 1918
 Acrocercops luctuosa Meyrick, 1915
 Acrocercops lyrica Meyrick, 1908
 Acrocercops lysibathra Meyrick, 1916
 Acrocercops macaria Turner, 1913
 Acrocercops macrochalca Meyrick, 1910
 Acrocercops macroclina Meyrick, 1916
 Acrocercops macroplaca Meyrick, 1908
 Acrocercops malvacea Walsingham, 1907
 Acrocercops mantica Meyrick, 1908
 Acrocercops maranthaceae Busck, 1934
 Acrocercops marmarauges Meyrick, 1936
 Acrocercops marmaritis Walsingham, 1914
 Acrocercops martaella Legrand, 1965
 Acrocercops mechanopla Meyrick, 1934
 Acrocercops melanocosma Meyrick, 1920
 Acrocercops melanoplecta Meyrick, 1908
 Acrocercops melantherella Busck, 1934
 Acrocercops mendosa Meyrick, 1912
 Acrocercops mesochaeta Meyrick, 1920
 Acrocercops microphis Meyrick, 1921
 Acrocercops myriogramma Meyrick, 1937
 Acrocercops nebropa Meyrick, 1927
 Acrocercops nereis (Meyrick, 1880)
 Acrocercops niphocremna Meyrick, 1932
 Acrocercops nitidula (Stainton, 1862)
 Acrocercops nolckeniella (Zeller, 1877)
 Acrocercops obscurella (Turner, 1894)
 Acrocercops obversa Meyrick, 1915
 Acrocercops ochnifolii Vári, 1961
 Acrocercops ochrocephala (Meyrick, 1880)
 Acrocercops ochronephela Meyrick, 1908
 Acrocercops ochroptila Turner, 1913
 Acrocercops ophiodes (Turner, 1896)
 Acrocercops orbifera Meyrick, 1908
 Acrocercops orianassa Meyrick, 1932
 Acrocercops ornata (Walsingham, 1897)
 Acrocercops ortholocha Meyrick, 1908
 Acrocercops orthostacta Meyrick, 1918
 Acrocercops osteopa Meyrick, 1920
 Acrocercops paliacma Meyrick, 1930
 Acrocercops panacicorticis (Watt, 1920)
 Acrocercops panacifinens (Watt, 1920)
 Acrocercops panacitorsens (Watt, 1920)
 Acrocercops panacivagans (Watt, 1920)
 Acrocercops panacivermiforma (Watt, 1920)
 Acrocercops parallela (Turner, 1894)
 Acrocercops patellata Meyrick, 1921
 Acrocercops patricia Meyrick, 1908
 Acrocercops pectinivalva Bland, 1980
 Acrocercops penographa Meyrick, 1920
 Acrocercops pentacycla Meyrick, 1934
 Acrocercops pentalocha Meyrick, 1912
 Acrocercops pertenuis Turner, 1923
 Acrocercops perturbata Meyrick, 1921
 Acrocercops petalopa Meyrick, 1934
 Acrocercops phaeodeta Meyrick, 1927
 Acrocercops phaeomorpha Meyrick, 1919
 Acrocercops phaeospora Meyrick, 1916
 Acrocercops pharopeda Meyrick, 1916
 Acrocercops piligera Meyrick, 1915
 Acrocercops plebeia (Turner, 1894)
 Acrocercops plectospila Meyrick, 1921
 Acrocercops plocamis Meyrick, 1908
 Acrocercops pnosmodiella (Busck, 1902)
 Acrocercops poliocephala Turner, 1913
 Acrocercops polyclasta Meyrick, 1919
 Acrocercops pontifica Forbes, 1931
 Acrocercops praeclusa Meyrick, 1914
 Acrocercops praesecta Meyrick, 1922
 Acrocercops prompta Meyrick, 1916
 Acrocercops prospera Meyrick, 1920
 Acrocercops psaliodes Meyrick, 1926
 Acrocercops punctulata (Walsingham, 1891)
 Acrocercops pylonias Meyrick, 1921
 Acrocercops pyrigenes (Turner, 1896)
 Acrocercops quadrisecta Meyrick, 1932
 Acrocercops querci Kumata & Kuroko, 1988
 Acrocercops quinquistrigella (Chambers, 1875)
 Acrocercops ramigera Meyrick, 1920
 Acrocercops retrogressa Meyrick, 1921
 Acrocercops rhodospira Meyrick, 1939
 Acrocercops rhombiferellum (Frey & Boll, 1876)
 Acrocercops rhombocosma Meyrick, 1911
 Acrocercops rhothiastis Meyrick, 1921
 Acrocercops rhothogramma Fletcher, 1933
 Acrocercops rhynchograpta Meyrick, 1920
 Acrocercops sarcocrossa Meyrick, 1924
 Acrocercops sauropis Meyrick, 1908
 Acrocercops scandalota Meyrick, 1914
 Acrocercops scenias Meyrick, 1914
 Acrocercops scoliograpta Meyrick, 1922
 Acrocercops scriptulata Meyrick, 1916
 Acrocercops selmatica Meyrick, 1918
 Acrocercops serriformis Meyrick, 1930
 Acrocercops serrigera Meyrick, 1915
 Acrocercops siphonaula Meyrick, 1931
 Acrocercops soritis Meyrick, 1915
 Acrocercops sphaerodelta Meyrick, 1935
 Acrocercops spodophylla Turner, 1913
 Acrocercops sporograpta Meyrick, 1932
 Acrocercops stalagmitis Meyrick, 1915
 Acrocercops stereomita Turner, 1913
 Acrocercops stricta Meyrick, 1908
 Acrocercops strigosa Braun, 1914
 Acrocercops strophala Meyrick, 1908
 Acrocercops strophiaula Meyrick, 1935
 Acrocercops supplex Meyrick, 1918
 Acrocercops symbolopis Meyrick, 1936
 Acrocercops symmetropa Meyrick, 1939
 Acrocercops symploca Turner, 1913
 Acrocercops synclinias Meyrick, 1931
 Acrocercops syzygiena Vári, 1961
 Acrocercops tacita Triberti, 2001
 Acrocercops taeniarcha Meyrick, 1932
 Acrocercops telearcha Meyrick, 1908
 Acrocercops telestis Meyrick, 1911
 Acrocercops tenera Meyrick, 1914
 Acrocercops terminaliae (Stainton, 1862)
 Acrocercops terminalina Vári, 1961
 Acrocercops tetrachorda Turner, 1913
 Acrocercops tetracrena Meyrick, 1908
 Acrocercops tetradeta Meyrick, 1926
 Acrocercops theaeformisella Viette, 1955
 Acrocercops thrylodes Meyrick, 1930
 Acrocercops thylacaula Meyrick, 1932
 Acrocercops tomia Bradley, 1956
 Acrocercops transecta Meyrick, 1931
 Acrocercops trapezoides (Turner, 1894)
 Acrocercops triacris Meyrick, 1908
 Acrocercops tricalyx Meyrick, 1921
 Acrocercops tricirrha Meyrick, 1935
 Acrocercops tricyma Meyrick, 1908
 Acrocercops tripolis Meyrick, 1921
 Acrocercops triscalma Meyrick, 1916
 Acrocercops trisigillata Meyrick, 1921
 Acrocercops trissoptila Meyrick, 1921
 Acrocercops tristaniae (Turner, 1894)
 Acrocercops undifraga Meyrick, 1931
 Acrocercops unilineata (Turner, 1894)
 Acrocercops unipuncta Bradley, 1957
 Acrocercops unistriata Yuan, 1986
 Acrocercops urbanella (Zeller, 1877)
 Acrocercops ustulatella (Stainton, 1859)
 Acrocercops vallata Kumata & Kuroko, 1988
 Acrocercops vanula Meyrick, 1912
 Acrocercops viatica Meyrick, 1916
 Acrocercops walsinghami Rebel, 1907
 Acrocercops xeniella (Zeller, 1877)
 Acrocercops xystrota Meyrick, 1915
 Acrocercops zadocaea Meyrick, 1912
 Acrocercops zamenopa Meyrick, 1934
 Acrocercops zebrulella Forbes, 1931
 Acrocercops zopherandra Meyrick, 1931
 Acrocercops zorionella (Hudson, 1918)
 Acrocercops zygonoma Meyrick, 1921
</div>

Посилання 
 Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera) 

Молі-строкатки
Роди лускокрилих